Кордовка () — топоним

 Кордовка — лесное урочище в Чернигове
 Кордовка — историческая местность в Чернигове